Imari-porselein
 Imari (Saga), een stad in de Japanse prefectuur Saga